Djingarey ist der Name von

 Djingarey Maïga (* 1939), nigrischer Regisseur und Schauspieler
 Moussa Hamadou Djingarey (* 1973), nigrischer Filmproduzent